

Nom propre  

Adelphe est un prénom masculin ; fêté le 11 septembre, en relation avec l'un des saint Adelphe.

Adelphe peut aussi être un patronyme.

Saints chrétiens 
 Adelphe de Metz ( siècle), dixième évêque de Metz en Lorraine ; fêté le 
 Adelphe de Remiremont († 670), abbé de l'abbaye d'Habendum fondée par son oncle, saint Romaric, à Remiremont dans les Vosges, formé au monastère de Luxeuil où il se retira ; fêté le

Nom commun 

Le terme adelphe (du grec ancien ἀδελφός, adelphós, ) est un nom neutre qui peut être utilisé pour décrire le concept de frère/sœur de manière non genrée. Il est notamment utilisable pour les personnes non binaires. C’est aussi une traduction de sibling en anglais. 

Relativement, adelphité désigne de manière non genrée une fratrie/sororité. L'adjectif adelphique peut ainsi venir substituer fraternel/sororal dans une situation où l'on ne discerne pas le genre des personnes décrites, par exemple.

Divers 
 Adelphe, un genre d'hyménoptère de la famille des Chrysididae
 Les Adelphes, une comédie de Térence

Dérivés

Toponymes 

 Philadelphie

Références